Cilinder (meetkunde), een ruimtelijke figuur
 Cilinder (motor), belangrijk onderdeel van de zuigermotor
 Cilinder (zuigermachine), onderdeel van een zuigermachine
 Cilinder (document), een kleicilinder bijvoorbeeld, waarin een inscriptie is aangebracht.
 Cilinderslot, een slotmechanisme, ook wel kortweg cilinder genoemd
 Hydraulische cilinder, een aandrijfelement dat in een werktuig gebruikt wordt om lineaire kracht uit te oefenen door middel van een hydraulische vloeistof
 Maatcilinder, een cilindrische vaas voor vloeistof met schaalverdeling, platte bodem en een schenktuitje aan de bovenkant
 Cilindrische afwijking in de optica